

1940-е

1946

1947

1948

1949

1950-е

1950

1952

1953

1957

1958

1960-е

1963

1964

1965

1967

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Албании по футболу
Футбол в Албании